Akebono Tarō – lottatore di sumo e wrestler statunitense naturalizzato giapponese
 Akebono Brake Industry – azienda giapponese di componentistica per veicoli
 Akebono – cacciatorpediniere della Marina militare giapponese
 Akebono – satellite per lo studio della magnetosfera
 Scala Akebono – scala musicale giapponese
 Akebono – treno giapponese